Alain Berset, homme politique suisse, membre du parti socialiste ;
Claude de Berset, homme politique français ;
Claude-René de Berset, homme politique français ;
Fernand Berset, acteur suisse qui a essentiellement fait sa carrière en France ;
Jean-Marc Berset, champion suisse d'athlétisme handisport;
Marc Berset, footballeur suisse.

Lien externe 
 
Patronyme français
Patronyme suisse